Microrégion de Gurupi (Maranhão)
 Microrégion de Gurupi (Tocantins)